A Southern Football League Délnyugat-Anglia, Nyugat-Közép-Anglia és Kelet-Közép-Anglia déli megyéinek, többnyire fél-profi klubjai számára kiírt regionális ligája. A velük párhuzamosan futó Isthmian League és a Northern Premier League bajnokságaival együtt bonyolítják le az angol labdarúgó-bajnokságok hetedik és nyolcadik szintjét.

Legfelsőbb osztálya a Premier Division, amely alatt a nyolcadik osztályt, a Division One Central és a Division One South & West csapatai képviselik. A divíziók összesen 68 klub részvételét biztosítják a ligában.

Története

Kezdetek 
Dél-Angliában a hivatásos labdarúgás kevésbé volt fejlett, mint az anyagilag biztosabb helyzetben lévő északon, ahol már a kezdetektől professzionális alapra építették a sportágat.

Az angol labdarúgó-szövetség, ugyan kitartott az amatőr csapatok szerepeltetése mellett, de az 1888-ban létrehozott Football League csak profi együttesek részvételét engedélyezte az első ízben kiírt bajnokságba. Első hivatásos, déli csapatként, a londoni Woolwich Arsenal együttese szerepelhetett az 1893–1894-es szezonban.

A szervezet megalapítása 
1894-ben jött létre a Southern Football League, amely az egyre több hivatásos klub mellett az amatőr együtteseknek is bajnoki küzdelmeket biztosított. A tizenhat alapító klub, két osztályba csoportosította magát, azonban négy évvel később, már – londoni és délnyugati körzetekre – osztotta a másodosztály küzdelmeit, a Dél-Angliában is bekövetkezett, nagyszabású klub alapítások miatt.

A századfordulóra már jelentős mértékben megerősödtek a déli csapatok és komoly riválisai lettek a Football League klubjainak. A liga legjobb játékosai azonban előbb-utóbb a profi egyesületekhez távoztak, idővel pedig a csapatok többsége is a Football League rendszerébe olvadt.

1920-ban fél-profi szervezetté váltak és a Football League professzionális bajnokságai alatt rendezi versenyeit.

Az Southern Football League alapító tagjai

A bajnokság rendszere 
Mindegyik részt vevő két alkalommal mérkőzik meg ellenfelével.A győztes 3 ponttal lesz gazdagabb, döntetlen esetén 1 pontot kap mindkét csapat, a vereségért nem jár pont.

Premier Division:

A bajnokság első helyezettje a következő évben a National League South résztvevőjeként szerepelhet, a rájátszásban győztes csapattal együtt. Az utolsó négy helyezett a másodosztály (Division One) Central vagy South & West sorozatában, illetve a Northern Premier League Division One South bajnokságában folytathatja.

Division One Central:

Az első helyezett és a rájátszás győztese jogosult az első osztályú (Premier Division) részvételre. Két csapat esik ki és a kilencedik osztályú, Combined Counties  League, Hellenic League, Midland Football League, Spartan South Midlands Football League, United Counties Football League, Wessex League vagy Western League bajnokságaiban folytatja a továbbiakban, a területi besorolásoktól függően.

Division One South & West:
A bajnok és a rájátszás győztese feljut az első osztályba (Premier Division), míg a három kieső távozik a kilencedik osztályba, a Combined Counties  League, Hellenic League, Midland Football League, Spartan South Midlands Football League, United Counties Football League, Wessex League vagy Western League bajnokságainak egyikébe, a területi besorolásoktól függően.

A bajnokság osztályait több alkalommal is átkeresztelték. A liga korábbi elnevezései az alábbi listában olvashatóak:

 1894–1895-ig:  Division One,  Division Two
 1898–1898-ig:  Division One,  Division Two (London), Division Two (South West)
 1899–1909-ig:  Division One,  Division Two
 1909–1910-ig:  Division One,  Division Two (A), Division Two (B)
 1910–1920-ig:  Division One,  Division Two
 1920–1923-ig:  English Section, Welsh Section
 1923–1933-ig:  Eastern Section, Western Section
 1933–1936-ig:  Eastern Section, Western Section, Central Section
 1936–1939-ig:  Southern League, Midweek Section
 1945–1958-ig:  Southern League
 1958–1959-ig:  North-Western Section, South-Eastern Section
 1959–1971-ig:  Premier Division,  Division One
 1971–1979-ig:  Premier Division,  Division One North, Division One South
 1979–1982-ig:  Midland Division, Southern Division
 1982–1999-ig:  Premier Division,  Midland Division, Southern Division
 1999–2006-ig:  Premier Division,  Western Division, Eastern Division
 2006–2009-ig:  Premier Division,  Division One Midlands, Division One South & West
 2009–től:          Premier Division,  Division One Central, Division One South & West

A 2016-17-es szezon résztvevői

Premier Division

Division One North

Division One South

Southern League-bajnoki címek

További információk
Hivatalos weboldal
RSSSF

Jegyzetek

7-8
 7-8